Gfeller ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Gfeller (* 1947), Schweizer Schriftsteller
 Arnold Gfeller (1902–1978), Schweizer Architekt und Politiker
 Bettina Gfeller (* 1969), Schweizer Badmintonspielerin
 Johann Ulrich Gfeller (1810–1871), Schweizer Politiker
 Simon Gfeller (1868–1943), Emmentaler Mundartdichter
 Thomas Gfeller (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Werner Gfeller (1895–1985), Schweizer Maler

Davon abgeleitet:
 gfeller telecommunication, durch Hans Gfeller junior gegründeter ehemaliger Hersteller von Telekommunikationsgerätschaften mit Sitz in Bern, Schweiz, später in Ascom aufgegangen